Bantahi peut désigner plusieurs localités du Cameroun : 
Bantahi, dans la commune de Ndoukoula
Bantahi, dans la commune de Nganha.